Мéстерья́рви (фин. Mesterjärvi) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 75,6 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Расположен в одноимённом посёлке при станции Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области, между остановочным пунктом 72 км и платформой Яппиля.

Участок железной дороги, на котором расположена платформа, не электрифицирован.

Краткая история 
Станция Mesterjärvi была открыта 1 сентября 1916 года, в составе первой очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Путевое развитие представляло собой один главный и два боковых пути, уложенные в форме трапеции к северу от главного пути.

Длинная финская пассажирская платформа располагалась у главного пути. Она представляла собой уложенные вдоль рельсов гранитные блоки, подсыпанные мелким щебнем, и вмещала десятивагонный электропоезд ЭР2. В 2000-х годах поверх старой платформы была уложена и заасфальтирована новая короткая платформа.

В настоящее время (2019 год) на платформе установлены два пассажирских павильона и две информационных таблички с названием остановочного пункта. К централизованному освещению подключены установленные на опоры современные светильники с лампами ДНаТ. Пассажирское здание и билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.
Сохранился фундамент вокзального здания и длинная финская пассажирская платформа. Насыпь, на которой находились боковые пути, частично используется как автодорога.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Местерьярви на osm.sbin.ru
 Паспорт станции остановочного пункта Местерьярви на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Местерьярви на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Местерьярви на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Бывшие железнодорожные станции
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции